Andalusos, poble originari d'Andalusia.
 Dialecte andalús, varietat del castellà.